Honorat ist der Familienname folgender Personen:

 Franck Honorat (* 1996), französischer Fußballspieler
 Jean-Jacques Honorat (* 1931), haitianischer Politiker

Siehe auch:
 Ermita de Sant Honorat, Kloster auf Mallorca
 Saint-Honorat
 Honoratus